crash (computer), een fysieke storing in een computer, het besturingssysteem of de software
een verkeersongeval, luchtvaartongeval, vliegramp
een beurskrach, een ineenstorting, bijvoorbeeld van de beurs
de speelfilms:
Crash (1978), een televisiefilm van Barry Shear
Crash (1996), een film van David Cronenberg met James Spader en Holly Hunter
Crash (2004), een film van Paul Haggis
Crash (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 2008 tot en met 2009 
de boeken: 
Crash (roman) (De Klap), een roman van auteur J.G. Ballard
De crash, een thriller van auteur Nelson DeMille
Crash (single), een single van The Primitives; later vertolkt door Chloe en Matt Willis
de hoofdrolspeler in Crash Bandicoot, een serie computerspellen van Naughty Dog en Sierra Entertainment